Guajará kan syfta på:

Brasilien 

 Guajará (ort), Amazonas, Boa Vista do Ramos, 
 Guajará (kommun), Amazonas,